Александр Николаевич Поздняков (род. 1935) — сталевар завода «Красный Октябрь» (Волгоград), Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
Родился в 1935 году в селе Ольховка Саратовской области.

На заводе «Красный Октябрь» работал с 1961 года.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9 и 10 созывов.

Автор работ:
 Лицом к огню. Волгоград, 1973, 80 стр.
 Порог требовательности. Газета «Социалистическая индустрия», 20 апреля 1982 года.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года удостоен звания Герой Социалистического Труда «за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и принятых социалистических обязательств по выпуску продукции, улучшению её качества, повышению производительности труда и проявленную трудовую доблесть».
 Награждён орденом Ленина и медалями.

Примечания

Источники 
 «Волгоградцы — Герои Социалистического Труда». Выпуск I, Волгоград, 1987.

Ссылки 
 ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --Мемуары-- Андреев А. М. От первого мгновения — до последнего

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС